Амелино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Амелино — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Амелино — хутор во Фроловском районе Волгоградской области.
 Амелино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Амелино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.